This Side of Paradise (canção) - de Bryan Adams
This Side of Paradise (romance) - de F. Scott Fitzgerald
This Side of Paradise (Star Trek) - episódio da série
This Side of Paradise ((Canção)) - de Hayley Kiyoko
Desambiguação